Stephen Gilbert kan syfta på bland andra:

* Stephen Gilbert (1910–2007), brittisk målare och skulptör
 Stephen Gilbert (1912–2010), nordirländsk författare